Dieulino – wieś w Rosji, w obwodzie moskiewskim, w rejonie siergijewo-posadskim 
 Dieulino – wieś w Rosji, w obwodzie riazańskim, w rejonie riazanskim 
 Dieulino – wieś w Rosji, w obwodzie twerskim, w rejonie kaszynskim 
 Dieulino – wieś w Rosji, w obwodzie twerskim, w rejonie starickim